Gustaaf Willem van Imhoff (1705-1750), gouverneur-generaal van Nederlands-Indië
 Gustaaf Willem van Imhoff (1767-1830), gouverneur van Groningen

Zie ook 
 Gustaaf Willem Hendrik van Imhoff (1801-1890), Nederlands politicus, zoon van G.W. (1767-1830)